Magyarország
 Egri neológ zsinagóga
 Románia
 Aradi neológ zsinagóga
 Neológ zsinagóga (Brassó)
 Neológ zsinagóga (Kolozsvár)
 Nagyváradi neológ zsinagóga